DAP – Dom Artysty Plastyka - galeria sztuki związana z Okręgiem Warszawskim ZPAP
 DAP – Directory Access Protocol
 DAP (niem. Deutsche Arbeiterpartei) – bawarska partia nazistowska, poprzedniczka NSDAP
 DAP (ang. Diammonium Phosphate) – wodorofosforan amonu
 DAP – reguły dotyczące transportu towarów według Incoterms 2010